Miejscowości w USA:
 Wethersfield – miasto w stanie Connecticut, w hrabstwie Hartford
 Wethersfield – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Wyoming
Gminy w USA:
 Wethersfield (ang. Wethersfield Town) – gmina w stanie Connecticut, w hrabstwie Hartford
 Wethersfield (ang. Wethersfield Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Henry
 Wethersfield (ang. Wethersfield Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Wyoming
W Wielkiej Brytanii:
 Wethersfield – miejscowość w hrabstwie Essex (Anglia)